Bazin ist der Familienname folgender Personen:

 Aimé Bazin (1904–1984), französischer Filmarchitekt
 André Bazin (1918–1958), französischer Filmkritiker

 Claude Bazin de Bezons (1617–1684), französischer Anwalt und Politiker
 François Bazin (1816–1878), französischer Komponist
 Germain Bazin (1901–1990), französischer Kunsthistoriker, Museumskonservator, Hochschullehrer, Autor
 Hervé Bazin (1911–1996), französischer Schriftsteller
 Henri Bazin (1829–1917), französischer Hydrauliker, Bazin-Fließformel
 Jean Bazin (1940–2019), kanadischer Politiker
 John Stephen Bazin (1796–1848), französisch-US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Vincennes
 Louis Bazin (1920–2011), französischer Orientalist
 Marc Bazin (1932–2010), haitianischer Politiker, Präsident von Haiti
 Marie-Josée Bazin (* 1952), französische Bogenschützin
 Nicolas Bazin (* 1983), französischer Cyclocross- und Mountainbikefahrer
 Pierre Antoine Ernest Bazin (1807–1878), französischer Arzt und Hautarzt, Erstbeschreiber des Erythema induratum Bazin
 René Bazin (1853–1932), französischer Schriftsteller und Hochschullehrer
 Thomas Bazin (1412–1491), französischer Chroniker, siehe Thomas Basin

Bazin steht für:
 den ungarischen Namen der slowakischen Stadt Pezinok
 Rivière Bazin, Fluss in Québec (Kanada)

Siehe auch:
 Basin